Ольхова́тка () — село,
Морозовский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320284403. Население по переписи 2001 г. составляет 296 (136/160 м/ж) человек.

В селе есть железнодорожная станция Братское Озеро.

Географическое положение 
Село Ольховатка находится в 1 км от с. Бородоярское и в 5 км от г. Балаклея. Вокруг села болотистая местность, на юге покрытая лесом, много озёр, в 1 км протекает река Северский Донец.

Происхождение названия 
Названия села в разных языках ( и )) значительно отличаются, что часто приводит к путанице при переводе.

Предприятия 
 Ольховатское рыбохозяйство. Сфера деятельности: рыбоводство.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района